Prvenstvo je osvojio ŠNK Radnik Majur, ali se nije plasirao u viši rang. Iz lige su u 2. ŽNL Sisačko-moslavačku ispali NK Tomislav Nova Subocka, NK Ekonomik Donja Vlahinička i NK Metalac Međurić.

Tablica

Bilješke 
NK Sloga Maris Jazavica je kažnjena oduzimanjem 1 boda

Izvori 
 Glasilo #17/2009 Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke županije 
 rsssf.com, Hrvatska 2008./09.

2008-09
Sisačko-moslavačka-1